Stannington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Stannington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire